Карасин (укр. Карасин) — многозначный термин.

Персоналии 
 Карасин, Григорий Борисович (род. 1949) — российский дипломат, с 2005 года — статс-секретарь — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

Населённые пункты

Украина 
 Карасин — село в Камень-Каширском районе Волынской области. 
 Карасин — село в Маневичском районе Волынской области. 
 Карасин — село, центр Карасинского сельского совета Сарненского района Ровненской области.

См. также 
 Карасино